Бериксовые () — семейство морских лучепёрых рыб отряда бериксообразных.

Обитают в Атлантическом, Индийском, западной и центральной части Тихого океана на глубине от 200 до 600 м. Высокотелый берикс (Beryx decadactylus) длиной 50 см иногда заходит также в Северное море.

Большеглазые рыбы красноватого цвета. Максимальная длина тела составляет в зависимости от вида от 20 см до 1 м. Голова, особенно молодых рыб, покрыта колючками.

Классификация 

В семейство включают  2 рода и 10 видов:
 Род 
 
 
 
 Род

Примечания

Литература 
 
 
 Joseph S. Nelson: Fishes of the World. John Wiley & Sons, 2006, ISBN  0-471-25031-7
 Kurt Fiedler: Lehrbuch der Speziellen Zoologie, Band II, Teil 2: Fische. Gustav Fischer Verlag Jena, 1991, ISBN 3-334-00339-6

Семейства лучепёрых рыб
Бериксовые